СТИ — аббревиатура. Возможные значения:
 СТИ (СТИ имени Дзержинского) — сокращённое наименование вуза «Первый Сибирский Императорский Томский технологический институт» (с 1896) в Томске. Собственно как СТИ имени Дзержинского действовал с 1925 по 1930 гг. Ныне — Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
 СТИ — Сибирский технологический институт в Красноярске (1958—1993). Ныне Сибирский государственный технологический университет.
 СТИ — Северский технологический институт в Северске Томской области (с 1996 по 2001, вновь с 2009). Современное полное официальное наименование: ФГАОУ ВО «Северский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ» (СТИ НИЯУ МИФИ).
 СТИ — Студия театрального искусства, театр в Москве.

См. также 
 
 Смолевичи-СТИ